Sampedreño es un gentilicio que puede hacer referencia a:

Argentina 
 San Pedro de Jujuy, ciudad de la provincia de Jujuy.
 San Pedro, departamento de la provincia de Jujuy.

Colombia 
 San Pedro, municipio del departamento del Valle del Cauca.
 San Pedro de los Milagros, municipio del departamento de Antioquia.
 San Pedro de Urabá, municipio del departamento de Antioquia.

España 
 San Pedro, municipio de la provincia de Albacete.
 San Pedro de Mérida, municipio de la provincia de Badajoz.
 San Pedro Palmiches, municipio de la provincia de Cuenca.
 San Pedro Alcántara, municipio de la provincia de Málaga.